Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1925 года прошёл 21-22 февраля на стадионе Бислетт в Осло (Норвегия). В нём приняли участие 24 спортсмена. Чемпионом мира во второй раз стал финн Клас Тунберг, победивший на 3 дистанциях. Остальные места определялись по сумме занятых мест на всех четырёх дистанциях.

Результаты

 NS = не вышел на старт на дистанции

Ссылки  
 Результаты на SchaatsStatistieken.nl

Февраль 1925 года
Спорт в Норвегии в 1925 году
Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Международные спортивные соревнования в Осло
Чемпионаты мира в Норвегии
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)